Physcomitrella är ett släkte av bladmossor. Physcomitrella ingår i familjen Funariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Physcomitrella